Conrad Pridy – ex sciatore alpino canadese
 Morgan Pridy – ex sciatore alpino canadese
 Todd Pridy – giocatore di baseball statunitense